El concepto de Espíritu Santo se puede referir a:

Religión 
Espíritu Santo, realidad espiritual integrante de la Santísima Trinidad para el cristianismo.

Geografía 

Espíritu Santo, distrito del cantón de Esparza, de la provincia de Puntarenas en Costa Rica.
Estado de Espíritu Santo: un Estado brasileño
Isla Espíritu Santo, la isla más grande del archipiélago de Vanuatu
Isla Espíritu Santo, una isla en el Golfo de California, en México
Isla El Espíritu Santo, isla en la Bahía de Jiquilisco, en el El Salvador

Educación 
Universidad de Especialidades Espíritu Santo, institución terciaria ecuatoriana